W8 ou W08 peut faire référence à :
  ;
 Chute d'un autre meuble (W08), d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 Moteur W8, un moteur avec cylindres en W doté de 8 cylindres, qui a équipé, entre autres  un véhicule de modèle Passat de la marque Volkswagen ;
 W08, la huitième semaine du calendrier ;
 , en prononciation anglaise ;
 Windows 8, un système d'exploitation de Microsoft.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

de:Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#W